Mannhagen ist der Name folgender Orte in

Mecklenburg-Vorpommern:
 Mannhagen (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Niedersachsen:
 Mannhagen (Wittingen), Ortsteil der Gemeinde Wittingen im Landkreis Gifhorn

Schleswig-Holstein:
 Mannhagen (Blumenthal), Ortsteil der Gemeinde Blumenthal im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Mannhagen (Panten), Ortsteil der Gemeinde Panten im Kreis Herzogtum Lauenburg
 Mannhagen (Schillsdorf), Ortsteil der Gemeinde Schillsdorf im Kreis Plön
 Mannhagen (Todendorf), Ortsteil der Gemeinde Todendorf im Kreis Stormarn
 Mannhagen (Tüttendorf), Ortsteil der Gemeinde Tüttendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Hamburg:
 früherer Name des Gut Höltigbaum

Siehe auch:
 Manhagen